Дэв может означать:
 Дэв — сверхъестественное существо, встречающиеся в иранской, армянской, грузинской, славянской, тюркской и др. мифологиях.
 Дэв — фамилия, известные носители:
 Гуру Арджан Дэв
 Гуру Нанак Дэв
 Гуру Ангад Дэв
 Дэв, Жан (род. 1941) — бельгийский поэт и переводчик.
 Дэв (актёр) — индийский актёр и политик

См. также